Berkes ist der Familienname folgender Personen:

 Antal Berkes (1874–1938), Maler
 Balázs Berkes (* 1937), ungarischer Kontrabassist
 Cecília Hartmann-Berkes (* 1931), ungarische Kanutin 
 Eckart Berkes (1949–2014), deutscher Leichtathlet
 Enikő Berkes (* 1975), ungarische Eiskunstläuferin

 Fikret Berkes (* 1945), kanadischer Ökologe
 József Berkes (1890–1963), ungarischer Turner
 Ross N. Berkes (1913–2000), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Ulrich Berkes (1936–2022), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Zoltán Berkes (1916–1996), ungarischer Hockeyspieler

Berkes steht für:
 Berkes (Unternehmen) (Julio Berkes S.A.), uruguayisches Unternehmen